Zamenhof ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Zamenhof (1888–1940), polnischer Esperantist und Augenarzt
Klara Zamenhof (1863–1924), russische Gründungsesperantistin
 Lidia Zamenhof (1904–1942), polnische Esperantistin
 Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917), russischer Augenarzt und Philologe, Begründer der Plansprache Esperanto

Zamenhof steht für:

 (1462) Zamenhof, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Vivo de Zamenhof, Biographie über Ludwik Lejzer Zamenhof (1920)